Tite steht für:

Personen:
 Tite (Fußballspieler) (1930–2004), Augusto Vieira de Oliveira, brasilianischer Fußballspieler
 Tite (Fußballtrainer) (* 1961), brasilianischer Fußballtrainer
 Tite Kubo (* 1977),  japanischer Manga-Zeichner

Orte:
 Tite (Guinea-Bissau), Ort in Guinea-Bissau